Heart Of America (HOA) ist der Name einer ehemaligen US-amerikanischen Wrestling-Promotion, die in Kansas City, Kansas beheimatet war. Promotor war Bob Geigel.

Geschichte

Midwest Wrestling Association 
Die Geschichte der Promotion beginnt etwa 1930, als in Louisville, Missouri von George Simpson und Orville Brown die Promotion Midwest Wrestling Association (MWA) gegründet wurde. Diese schloss sich unmittelbar nach ihrer Aufstellung der National Wrestling Association an und verlegte ihr Hauptquartier nach Kansas City, Kansas.

Das Banner „National Wrestling Alliance“ 
Im Januar 1940 rebellierte Brown offen gegen Tom Packs’ autoritären Führungsstils. Es gelang ihm, einige lokale Promotoren auf seine Seite zu ziehen. Man begann nun erstmals Veranstaltungen unter dem Banner der National Wrestling Alliance abzuhalten.

NWA Central States Wrestling 
Orville Brown nahm als Vertreter George Simpsons am 14. Juli 1948 am Gründungstreffen der National Wrestling Alliance teil. Die MWA wurde als regionaler Hauptveranstalter (engl.  Major Promotion) in das neue NWA-Büro Kansas City reorganisiert und trat unter dem Banner von NWA Central States Wrestling (CSW) an.

Rechtsstreit mit Bob Geigel 
1958 kaufte Bob Geigels Firma Heart Of America Sports Attractions, Inc. die CSW in Kansas auf. Es begann nun ein Streit zwischen den Promotoren Simpson, Brown und Geigel um das Territorium in Missouri. Geigel erzwang 1963 gerichtlich den Verkauf von Browns Anteilen und so wurde er bis Ende der 1960er Jahre Mit-Promotor von George Simpson. Man reorganisierte die CSW nun in das Banner NWA Heart Of America/Central States Wrestling. Als sich Simpson aus der Region zurückzog, übernahm Bob Geigel die alleinige Leitung.

Mid-Atlantic Championship Wrestling / World Wrestling Alliance 
Im September 1986 verkaufte Geigel sein Territorium an Jim Crockett, der dieses in seine Promotion Mid-Atlantic Championship Wrestling eingliederte.

Doch bereits 1987 kaufte Bob Geigel sein ehemaliges Territorium zurück und reorganisierte es in das neue Banner von World Wrestling Alliance (WWA). Er trat aus der NWA aus und versuchte erfolglos, die neue Promotion in der US-amerikanischen unabhängigen Wrestling-Szene (engl. Independent Circle) einzubinden.

Heart Of America 
Im Oktober 1988 wurde die Promotion in das Banner Heart Of America reorganisiert und etwas später eingestellt.

Weblinks 
Profil auf Cagematch.de (Veralteter Stand)

Wrestlingverband
Organisation (Wyandotte County)
Sport (Kansas City, Kansas)
Gegründet in den 1930er Jahren
National Wrestling Alliance